A Rube, a csodabogár (eredeti címén Roboroach) kanadai televíziós rajzfilmsorozat, amelynek alkotója Lila Rose és Carolyn Hay.

Ismertető

Szereplők 

További magyar hangok (1. évadban): Bodrogi Attila, Bognár Tamás, Bolla Róbert, Fekete Zoltán (Buksza Maxi), Grúber Zita (Polgármester), Kossuth Gábor (Toadie), Kapácsy Miklós, Rosta Sándor, Seder Gábor, Vizy György
További magyar hangok (2. évadban): Fekete Zoltán (Buksza Maxi), Grúber Zita (Polgármester), Seszták Szabolcs (Toadie)

Epizódok

Források

További információk 
 Rube, a csodabogár  a tv.com-on

2002-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Kanadai rajzfilmsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
A Teletoon saját gyártású műsorai
2003-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok